Џон Маклин се може односити на:
 Џон Маклин (атлетичар), амерички атлетичар из Мисурија
 Џон Маклин (судија), придружени судија Врховног суда САД
 Џон Маклин (бискуп), први бискуп Саскачевана
 Џон Маклин (канадски политичар),
 Џон Маклин (политичар из Илиноиса), амерички политичар и Сенатор САД
 Џон Маклин млађи, политичар из Њујорка
 Џон Калдервуд Маклин, познат као Џок Маклин, шкотски фудбалер
 Џон Ленвуд Маклин, познат као Џеки Маклин, амерички џез музичар
 Џон Рол Маклин, власник Вашингтон поста и Синсинати енквирера